<< 52-я Церемонии вручения 54-я >>

53-я церемония вручения Прайм-тайм премии «Эмми» () — главная телевизионная премия США, награждающая лучшие телепрограммы года, выходящие в прайм-тайм. Вручение премий состоялось 4 ноября 2001 года в Nokia Theatre в Лос-Анджелесе, а ведущей выступила Эллен Дедженерес.

Лауреаты и номинанты

Программы

Актёрские категории

Ведущие актёры

Актёры второго плана

Гостевые категории

Режиссура

Сценарии

См. также 
 Премия Гильдии киноактёров США (2001)
 Золотой глобус (2001)

Ссылки 
 Emmys.com list of 2001 Nominees & Winners

2001
События 4 ноября
Ноябрь 2001 года
2001 год в Калифорнии
История Лос-Анджелеса
Телевизионные премии 2001 года